Мако́шино () — посёлок городского типа в Менском районе Черниговской области Украины.

Географическое положение 

Находится на берегу реки Десна.
Расстояние до Чернигова по железной дороге — 198 км, до Киева — 241 км.
Населённый пункт впервые упоминается в 1153 году, как город Хоробор.

История 
Макошино относится к древнеславянским поселениям, его название происходит от древнеславянской богини Макошь.

На месте современного поселка существовал город Хоробор, который впервые упоминается в летописи под 1153 годом. В конце 14 столетия по соседству с Хоробор на берегу Десны образовалось село Макошино. В 16 веке два поселения слились в одно.

Со дня возникновения и до современности посёлок пережил все события, которые происходили на Украине. В октябре 1905 г. здесь происходили волнения крестьян, рабочих лесопильных заводов и железной дороги. Была сожжена помещичья усадьба. За участие в выступлениях 24 человека были арестованы. Советская власть установлена в декабре 1917 г. На фронтах Великой Отечественной войны защищали Родину 790 местных жителей, 360 из них награждены орденами и медалями СССР, 420 — погибли. В период временной оккупации в посёлке действовала подпольная группа. Немецкие войска расстреляли 62 мирных жителя. В посёлке сооружен обелиск в честь борцов, погибших за Советскую власть в годы гражданской войны. Установлены также 5 обелисков на братских могилах советских воинов, павших при обороне и освобождении посёлка от гитлеровских захватчиков, и обелиск в честь односельчан, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины.

Посёлок городского типа с 1964 года.

В 1973 году здесь действовал завод сельскохозяйственного машиностроения и строился завод железобетонных изделий.

Население 
По состоянию на 1 января 2020 года численность населения составляла 2133 человек.

Транспорт 
Ж.-д. станция на линии Гомель - Бахмач

Примечания 

Населённые пункты Менского района
Посёлки городского типа Черниговской области